Група Ф на Свјетском првенству 2022. одржана је од 23. новембра. до 1. децембра 2022. У групи су играли Белгија, Канада, Мароко и Хрватска. Двије првопласиране репрезентације прошле су међу најбољих 16, гдје су се укрштале са групом Е.

Мароко је завршио на првом мјесту са двије побједе и једним ремијем, док је Хрватска завршила на другом мјесту, са једном побједом и два ремија. Белгија је завршила на трећем мјесту са четири бода и са само једним постигнутим голом, док је Канада завршила на последњем мјесту без иједног бода. Мароко је прошао групну фазу други пут у историји, први пут након 1986. године, а такође, постао је друга репрезентација из Африке у историји Свјетског првенства која је завршила прва у групи, након Нигерије 1998. Белгија није прошла групну фазу први пут од првенства 1998. Андреј Крамарић је био најбољи стријелац групе са два гола. 

Побједник групе Ф играо је у осмини финала са другопласираним из групе Е, док је другопласирани из групе Ф играо против првопласираног из групе Е.

Тимови 

Састав репрезентација које су се такмичиле у групи одлучен је на жријебу који је одржан 1. априла 2022. Извлачен је по један тим из сваког од четири шешира, а састав шешира био је одређен на основу позиција на Фифиној ранг листи. Прво је извучена Белгија из првог шешира, која се квалификовала као побједник групе Е у оквиру УЕФА квалификација. Из другог шешира извучена је Хрватска, која се квалификовала као побједник групе Х у оквиру УЕФА квалификација. Из трећег шешира извучен је Мароко, који се пласирао као један од побједника трећег круга КАФ квалификација, побиједивши у двомечу Демократску Републику Конго. Из четвртог шешира извучена је Канада, која се пласирала као побједник трећег круга у оквиру КОНКАКАФ квалификација.

Селектор репрезентације Марока — Вахид Халилхоџић, постао је први селектор у историји који је играо комплетне квалификације са четири различите репрезентације и са сваком се пласирао на Свјетско првенство. Прије почетка првенства, због сукоба са неколико играча које није хтио да позове у репрезентацију, Халилхоџић је отпуштен, а за селектора је постављен Валид Реграги; То је био трећи пут да је Халилхоџић отпуштен након што се са репрезентацијом пласирао на првенство. Канада се на Свјетско првенство пласирала први пут након 36 година, након што је једини пут учествовала 1986.

Резултати

Прво коло

Мароко—Хрватска

Белгија—Канада

Друго коло

Белгија—Мароко

Хрватска—Канада

Треће коло

Хрватска—Белгија

Канада—Мароко

Табела и статистика

Фер плеј 

Фер плеј поени коришћени су за одлучивање позиција на табели у случају истог броја бодова и исте гол разлике, тим са најмањим бројем негативних поена заузима бољу позицију. Рачунати су на основу добијених жутих и црвених картона у свакој утакмици групне фазе посебно, по следећем принципу:
 жути картон — минус 1 поен;
 други жути картон (индиректан црвени картон) — минус 3 поена;
 директан црвени картон — минус 4 поена;
 жути картон, а затим директан црвени картон — минус 5 поена.

Само једна казна је примјењивана за истог играча на једној утакмици.

Листа стријелаца

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 Група Ф на сајту -{worldfootball.net}-

Светско првенство у фудбалу 2022.